Здви́нский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Новосибирской области России.

Административный центр — село Здвинск.

География 
Район расположен на юго-западе Новосибирской области. Граничит с Убинским, Доволенским, Краснозёрским, Карасукским, Баганским, Купинским и Барабинским районами области. Территория района по данным на 2008 год — 494,3 тыс. га, в том числе сельхозугодья — 410,2 тыс. га (83 % всей площади).

В центральной части района протекают реки Каргат и Чулым. В районе большое количество озёр, из которых наиболее крупные — Малые Чаны, Сартлан, Урюм, Саргуль.

Типичный пейзаж для данного района показан на фото: река Чулым, степь, невысокие колки на заднем плане. Для района характерны небольшие перепады высот (это объясняет спокойное течение реки и низкие берега).

История 
Район образован в 1925 году как Нижне-Каргатский в составе Барабинского округа Сибирского края, с 1930-го в составе Западно-Сибирского края. В 1933 году район переименован в Здвинский в память о погибшем в 1918 году революционере М. С. Здвинском. В 1937 район был включен во вновь образованную Новосибирскую область. В 1963 году был присоединен к Барабинскому району, в 1965 году — восстановлен.

В 1970-е годы для воздушного сообщения с аэропортом Новосибирск-Северный в Здвинске был сооружён аэропорт, прекративший действовать через 20 лет после открытия.

В 2018 году район вошёл в состав Барабинско-Куйбышевской агломерации.

Достопримечательности 
Здвинский район располагает богатыми туристическими ресурсами.

Памятники природы

Федерального значения 

 биологический заказник «Здвинский»  (площадь 40 000 га);
 ландшафтно-биологический заказник «Чановский» (площадь 10 200 га).

Регионального значения 

 Остров Голинский;
 Болото «Большое займище»;
 Михайловский рям;
 Баганское займище;
 Грива Верткова.

Археологические памятники 

 На берегу озера Малая Чича находятся остатки городища (укреплённого поселения) Чичабург (Чича-1) площадью более 240 тыс. м² ориентировочно IX—VII века до нашей эры, переходный период от бронзы к железу.

Культурно-историческое наследие 
 Краеведческий музей;
 памятники «Борцам за Советскую власть» в Барлакуле, Верх-Каргате, Верх-Урюме, Здвинске, Лянино, Михайловке, Нижнем Чулыме, Светлом, Сарыбалыке и Щелчихе

Население

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 14 муниципальных образований со статусом сельских поселений.

Населённые пункты 
В Здвинском районе 36 населённых пунктов:
17 декабря 2004 года был упразднён посёлок Кировский.

Экономика 
В районе находится ряд предприятий пищевой промышленности: Здвинский сыродельный завод, «Увалинский Сырзавод», «Здвинский хладокомбинат». Также действует «Здвинское хлебоприёмное предприятие», занимающееся хранением зерна.

Транспорт 
Протяжённость автомобильных дорог — 469,1 км, из них с твёрдым покрытием — 322,3 км.

Выдающиеся жители 
 Сологуб Николай Андреевич — герой Советского Союза;
 Иван Михайлович Баринов — герой Советского Союза;
 Иноземцев Аким Иванович — герой Советского Союза.

Примечания

Ссылки 
 Здвинский район на сайте администрации Новосибирской области
 Перечень муниципальных образований Новосибирской области